Пуенте Колорадо има више значења:

 Пуенте Колорадо (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуенте Колорадо (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуенте Колорадо (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Пуенте Колорадо (Чапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пуенте Колорадо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пуенте Колорадо (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику